Tönsmeyer ist der Familienname folgender Personen: 

 Tatjana Tönsmeyer (* 1968), deutsche Historikerin

Siehe auch:

 Tönsmeier, ehemaliges Unternehmen der Entsorgungswirtschaft